Die 1. Amateurliga Südbaden 1959/60 war die 10. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der Offenburger FV, der sich aber in der Aufstiegsrunde zur II. Division nicht gegen die anderen Amateurmeister in Baden-Württemberg durchsetzen konnte und nur den 2. Platz unter den vier teilnehmenden Mannschaften dieser Gruppe erreichte. Der FC Radolfzell und der SC Baden-Baden mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der FC Kandern, der SV Waldkirch und der SV Oberkirch.

Der FC Konstanz, der FC Radolfzell und der FC Villingen wechselten in der darauffolgenden Saison in die 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1959
Fußballsaison 1959/60